Mulberry (englisch für Maulbeere) bezeichnet:

 Mulberry (Lederwarenhersteller), britische Lederwarenfirma, die vornehmlich Handtaschen fertigt
 Mulberry (Software), Open Source E-Mail-Programm 
 Mulberry-Hafen, Behelfshäfen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg während der Invasion in der Normandie 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mulberry (Alabama)
 Mulberry (Arkansas)
 Mulberry (Florida)
 Mulberry (Georgia)
 Mulberry (Indiana)
 Mulberry (Kansas)
 Mulberry (Kentucky)
 Mulberry (Louisiana)
 Mulberry (Michigan)
 Mulberry (Mississippi)
 Mulberry (Missouri)
 Mulberry (North Carolina)
 Mulberry (Ohio)
 Mulberry (South Carolina)
 Mulberry (Tennessee)
 Mulberry (Texas)

Siehe auch
 Little Mulberry Creek